Иван Маркович:
 Маркович, Иван (1928—2006) — югославский и хорватский футбольный тренер.
 Маркович, Иван (род. 1997) — швейцарский футболист.
  (1888—1944) — словацкий юрист и политик. Член Чешской дружины, сотрудник журнала «Чехословак» (редактор Богдан Павлу) в Петрограде, как член филиала Чехословацкого национального совета — активный организатор Чехословацкого легиона. Министр обороны во втором правительстве Властимила Тусара (1920), и. о. министра образования в первом правительстве Антонина Швеглы (1924—1925).
  (1909—1942) — Народный герой Югославии.